El cantón de Pacallo o Sub-central agraria de Pacallo se halla conformado por las comunidades originarias de Yavichuco, Selva, Huarinilla como las más antiguas de origen Aymara como un baile  típico de las mismas el "quichiri", así vez yavichuco alberga a la hacienda  de origen  español.

Comunidad de Yavichuco: su origen atañe de los Aymaras ,los cuales se asentaron en la región por su colindancia al río de huarinilla ,la cual es actualmente cristalina ,fue desde tiempos muy explotada por los españoles que se apropiaron de más de 22 ectaeras pertenecientes a la comunidad , también apropiándose de lo que hoy se conoce como el pueblo de Pacallo por familias de la paz por su planicie ,las cuales fueron destinadas al colegio o escuelita que esta misma fue arrebatada de sus dos 4 hectáreas que la comunidad de yavichuco destino .

La comunidad de yavichuco está conformada por 60 afiliados los cuales su por su posición geográfica ventajosa es apta para el cultivo de cítricos, cafetales, hortalizas (yuca, walusa), tomate, platanales, granjas de aves y algunas de apicultura situadas en varios sectores, también es considerada zona tradicional del cultivo de coca.

Referencias
Tincuta A.Investigación jurídica. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.2018

Aimaras
Sociedad de Bolivia